La XII edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la prima volta i georgiani della Dinamo Tbilisi.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Campioni 
(1º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2004
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca